Arnac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Arnac im Département Cantal

mit Namenszusatz:
Arnac-la-Poste im Département Haute-Vienne
Arnac-Pompadour im Département Corrèze
Arnac-sur-Dourdou im Département Aveyron